Hippolyte Béziers-Lafosse (1814-1899), architecte français.
 (1840-1908), architecte français.
 (1880-1964), général de brigade.
Louis Béziers-Lafosse (1892-1914), sergent major au  régiment d'infanterie.
Armand Béziers-Lafosse (1849-1926), Magistrat, avocat et Juge
Aristide Béziers-Lafosse (1843-1916), Lieutenant-Colonel d'infanterie,
Auguste Béziers-Lafosse (1858-1944), Lieutenant-Colonel d'infanterie,